Victoriawatervallen, watervallen aan de grens tussen Zambia en Zimbabwe 
Victoria Falls, een stad in Zimbabwe
Luchthaven Victoria Falls, een luchthaven nabij bovengenoemde stad 
Victoria Falls bridge, een brug over de Zambezi nabij de Victoriawatervallen
Nationaal park Victoria Falls, een nationaal park in het westen van Zimbabwe
Hotel Victoria Falls, een historisch hotel nabij de Victoriawatervallen